Le tour d'écrou è il secondo episodio della prima stagione della serie televisiva antologica francese Nouvelles de Henry James, distribuito a volte anche come un film televisivo a sé stante. L'episodio è tratto dal racconto Il giro di vite di Henry James.

Trama 
La storia si svolge intorno al 1890 nell'Inghilterra vittoriana. Lord Arthur, proprietario del Castello di Bly nel Sussex, ha deciso da qualche anno di vivere a Londra e che non metterà mai più i piedi del castello. Inoltre da diversi mesi cerca disperatamente una governatore per Flora e Miles, i suoi nipoti di 9 e 11 anni. Infatti, l'ultima governante dei due bambini, Miss Jessel, è stata recentemente trovata morta nel lago del castello. 

Lord Arthur intende affidare la responsabilità totale dell'amministrazione del castello e dell'educazione dei due bambini a chi accetterà di subentrare alla precedente governante, ma in cambio essa dovrà decidere ed agire completamente da sola, con il solo aiuto del personale del castello, senza mai scomodarlo neppure con una lettera. Miss Elizabeth Gridders è la sola che accetta queste condizioni.

Appena arrivata al Castello di Bly, la donna nota lo strano atteggiamento della signora Grose ed il comportamento "diabolico" dei due bambini. Il ragazzo è stato appena espulso dalla sua scuola perché ritenuto una "cattiva influenza" sui compagni per aver raccontato loro storie assurde e di pessimo gusto.

Ben presto, Miss Gridders inizia a sospettare che le anime dannate di Peter Quint, un servo il cui corpo fu "trovato un giorno su una strada con il cranio fracassato alla tempia" e Miss Jessel perseguitino e possiedono i due bambini.

Miss Gridders inizia quindi una lotta contro il comportamento strano e malvagio dei due bambini che sembrano portare a parlare di morte con totale disinvoltura anche nei loro compiti, nei loro disegni e nelle discussioni con la governante.

Il mistero si infittisce con l'apparizione ripetuta ma ancora totalmente silenziosa e fugace di quelli che sembrano essere i fantasmi di Peter Quint, nel castello, e Miss Jessel, in riva al lago. Una presenza visiva molto tangibile per Miss Gridders che non è più l'unico frutto della fantasia dei bambini.

Analisi 
Lo scenario inizialmente dà allo spettatore l'impressione di trovarsi in una terribile storia della possessione da parte dei fantasmi di due adulti morti sulle menti di due bambini. Poi il dubbio si evolve, suggerendo che i due bambini abbiano effettivamente un disturbo della personalità che impedisce loro di distinguere il bene dal male. Lentamente, la verità apparirà, tanto più spaventosa in quanto mescola pedofilia ed omosessualità (un abominio nell'Inghilterra vittoriana). Alla fine verrà svelato tutto il motivo dello strano comportamento dei bambini: una fuga psicologica in un'alterazione delirante della percezione dell'esistenza, sotto la pressione opprimente e immorale esercitata su di loro da Peter Quint e Miss Jessel.

Distribuzione 
È stato trasmesso dalla TF1 il 25 febbraio 1974.

DVD / Blu-ray 
Alla fine del 2012 le edizioni INA hanno pubblicato questo film nella sua raccolta "Les Inédits fantastiques", contemporaneamente a La Peau de chagrin de Michel Favart tratto dall'opera di Honoré de Balzac e La Métamorphose di Jean-Daniel Verhaeghe dall'opera di Franz Kafka. Le tour d'écrou è contenuto in un cofanetto di adattamenti da Henry James insieme a La Redevance du fantôme di Robert Enrico, De Grey, un Récit romanesque  di Claude Chabrol e Un jeune homme rebelle di Paul Seban.

Collegamenti esterni 
 

Episodi di serie televisive
Film basati su opere di Henry James